Der weiße Rabe steht für:

 Der weiße Rabe (Literaturzeitschrift), deutsche Literaturzeitschrift
 Der weiße Rabe (Roman), Roman von Andrzej Stasiuk (1995)
 Der weiße Rabe (Lied), Lied von Heinz Rudolf Kunze (2003) 
 Der weiße Rabe – Max Mannheimer, deutscher Dokumentarfilm von Carolin Otto (2009)

Siehe auch:
 Weißer Rabe